Tremellidium är ett släkte av svampar. Tremellidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tremellidium